Чемпіонат Австрії 1961/62 () — 51-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Сьомий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1961/62 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1961/62 на rsssf 

1962
Австрія
Австрія